Il doppio  del Thailand Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Christopher Kas e Viktor Troicki erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare.

Oliver Marach e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno sconfitto in finale Michael Kohlmann e Alexander Waske per 7-64, 7-65.

Teste di serie 

 Oliver Marach /  Aisam-ul-Haq Qureshi (campioni)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)

 Simone Bolelli /  Fabio Fognini (semifinale) 
 Paul Hanley /  Dick Norman (semifinale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Thailand Open 2011
ATP World Tour 2011